КАТЭК — аббревиатура, которая может обозначать:
 Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс
 Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов

См. также 
 Катэкавиа